Рекевег — фамилия.

 Рекевег, Ганс-Генрих — немецкий врач.
 Рекевег, Эрнст — американский спортсмен.